Анатолій Ставицький — український церковний діяч; ректор Костромської духовної семінарії, Новгородської духовної семінарії; архімандрит Юр'єва Новгородського монастиря.
 Ставицький В'ячеслав Юрійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Ставицький Едуард Анатолійович — міністр енергетики та вугільної промисловості України (з 24 грудня 2012 по 27 лютого 2014), злочинець.
 Інокентій Ставицький — професор філософії та префект Києво-Могилянської академії, ректор Подільської духовної семінарії.
 Ставицький Юрій Іванович (* 1953) — російський військовий льотчик, підполковник, учасник афганської та першої чеченської воєн, війни в Таджикистані, Герой Російської Федерації.
 Ставицька Леся Олексіївна — доктор філологічних наук, професор, укладач словника нецензурної лексики та її відповідників «Українська мова без табу».
 Ставицька Марія Іванівна — російська фігуристка — одиночниця.
 Дячук-Ставицький Юрій Михайлович — радянський та український футболіст і тренер, заслужений тренер України.